Amerikai Egyesült Államok
 Ignacio (Colorado)
 Ignacio (Kalifornia)